Tsushima é o nome de vários locais no Japão:
 Tsushima (Aichi), cidade japonesa na província de Aichi;
 Tsushima (Nagasaki), cidade japonesa na província de Nagasaki;
 Província de Tsushima, antiga província japonesa;
 Ilha de Tsushima
 Estreito de Tsushima

Desambiguações de topônimos